Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Dunkirk, en l'honneur du port français Dunkerque :
 le , un ketch français capturé en 1656, puis revendu en 1660 ;
 le , un quatrième rang de  lancé en 1651 sous le nom Worcester. Il est rebaptisé Dunkirk en 1660, reconstruit en 1704 et 1734 et finalement démoli en 1749 ;
 le , un quatrième rang de , lancé en 1754, en service au port en 1778 et vendu en 1782 ;
 le HMS Dunkirk (D09), un destroyer lancé en 1945 et détruit en 1965.

Autres navires 
 le HMS Dunkirk Prize, un sixième rang de , corsaire connu sous le nom Le Hocquart. Il est capturé par le  en 1705 et coulé en 1708.
 le , première unité d'une classe de bâtiments de ligne français mise en service à la fin des années 1930, la classe Dunkerque, lancé en 1945 et coulé en 1942.

Notes et références 

Dunkirk